Gleichnis vom Schuldner steht für folgende Gleichnisse:

 Gleichnis vom Gläubiger und seinen zwei Schuldnern aus dem Lukasevangelium
 Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger aus dem Matthäusevangelium, siehe Schalksknecht